Натуральне число 307
 307 рік до нашої ери
 307 рік нашої ери